Il toponimo Grindu può riferirsi a diverse località della Romania:
Grindu, comune del distretto di Ialomița
Grindu, comune del distretto di Tulcea